Ann Lanster est une chanteuse française. Elle débuta dans les années 1980 avec un style proche de celui des chanteuses populaires françaises new wave de l'époque, telles que Jeanne Mas, Corynne Charby ou, plus tard, Stéphanie de Monaco. Elle connut un certain succès en 1984 avec sa chanson "On s'ennuie chic, chic" écrite par Élisa Point, produite par Jean-Jacques Souplet et qui sortit en 45 tours chez Ariola (avec "Série blonde" en face B). 

Ce disque sera suivi en 1986 par "Tu m’étouffes jalouse guy" (avec "Par avion en stand by" en face B).

Plus tard dans sa carrière, Ann Lanster interpréta également les chansons "Enfin seule", "Alima" et "Je flâne" sur une note plus jazzy. 

Le , elle se donna en concert au "Café de Paris", à Paris, et, en 2007, le vidéo clip de "On s'ennuie chic, chic", tourné lors d'une émission de L'Académie des neuf dans les années 1980, fut rediffusé sur la chaine Jet TV.

Liens externes

Ann Lanster chante On s'ennuie chic, chic (vidéo clip tourné lors de l'émission "L'Académie des neuf" et rediffusé sur Jet TV en 2007).
Ann Lanster Enfin seule (sur scène).
Ann Lanster Alima (sur scène).
Ann Lanster Je flâne (sur scène).
Fiche d'Ann Lanster sur QueSontIlsDevenus.net.
Fiche d'Ann Lanster sur DailyMotion.
Discographie d'Ann Lanster sur Encyclopedisque.fr

Chanteuse française du XXIe siècle
Chanteuse française du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)